Název Němčičky má více obcí:
 Němčičky (okres Brno-venkov) – obec v okrese Brno-venkov
 Němčičky (okres Břeclav) – obec v okrese Břeclav
 Němčičky (okres Znojmo) – obec v okrese Znojmo

Podobné názvy 
 Němčice
 Němčický potok